Богоро́дское — район в Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование.

Район расположен к северо-востоку от центра Москвы. Площадь района — . Население —  чел. ().

Границы района 
Граница района Богородское проходит по оси улицы Богородский вал, далее по оси реки Яузы (включая территорию МПО «Красный богатырь»), юго-восточным границам территории Государственного природного национального парка «Лосиный Остров», оси Малого кольца МЖД, осям Тюменской улицы, Открытого шоссе, Просторной улицы и улицы Алымова, Алымова переулка до улицы Богородский Вал.

В границы района входят также домовладения № 4 и 6 по Яузской аллее, № 4 и 12/14 по Лосиноостровской улице, № 8 и 17 станции «Белокаменная» Малого кольца МЖД.

Герб и флаг 

Гербовая эмблема района Богородское утверждена распоряжением префекта № 1556-В-РП от 5 ноября 1997 года.

Флаг утверждён 13 апреля 2004 года и является официальным символом муниципального образования Богородское.

Описание: «В голубом щите московской формы серебряное пониженное куполообразно-выгнутое стропило, сопровождаемое сверху золотой геральдической розой. Под щитом на голубой ленте надпись золотыми буквами „Богородское“».

Объяснение: «Золотая роза, как геральдический символ Пресвятой Богородицы, называемой „розой без шипов“, символизирует название района. Серебряное стропило символизирует находящийся на территории района памятник московской деревянной архитектуры — церковь Преображения Господня».

История 

Первые официальные сведения о поселении, находившемся на территории нынешнего Богородского, встречаются в середине XVI века. В Переписной книге за 1550 год оно названо Алымово — вотчина князя Лыкова-Оболенского — сегодня о селе напоминают улица Алымова и Алымов переулок. Однако в ходе раскопок, проведённых на территории района на берегу реки Яузы, был обнаружен культурный слой с красной керамикой, что даёт основания утверждать, что селение здесь существовало ещё за полтора-два века до первого упоминания в Переписной книге.

Непродолжительное время Алымово владел Иван Грозный, в 1568 году подписал грамоту о пожаловании этих земель Чудову монастырю. К 1680 году на церковном кладбище была построена в честь Успения Святой Богородицы деревянная часовня (не сохранилась), с тех пор за селением прочно закрепилось название Богородицкого или Богородского. В эпоху Петра I здесь зародилось бумажное производство — первое в России. В начале XIX века Богородское окончательно стало государственным владением. С середины XIX века началось в Богородском строительство дач, которые пользовались большой популярностью у горожан. На дачах в Богородском жили , , , .

В 1876—1880 годах в селе была возведена деревянная церковь Спаса Преображения, сохранившаяся до наших дней. В 1879 году город и земство договорились о включении Богородского в черту Москвы. В 1886 году из Сокольников в Богородское проложили линию конно-железной дороги (стоимость проезда составляла 7 копеек), в 1912 году линия была реконструирована в трамвайную. В начале XX века район села Богородского превратился в рабочий посёлок при заводе «Богатырь» (позднее переименованный в «Красный богатырь»), который выпускал изделия из резины.

Население

Инфраструктура 
На территории района находятся 
 2 поликлиники (детская и взрослая), медицинский консультативно-диагностический центр.
 7 негосударственных вузов, 13 общеобразовательных школ, вечерняя школа, кадетский корпус.
 19 детских садов.
 Стадион «Спартаковец» имени  (бывший «Алмаз», бывший «имени »), на котором проводил до 2011 года свои домашние матчи дубль московского Спартака.
 Завод «Красный богатырь» (корпуса построены по проекту архитектора Г. А. Гельриха), в настоящее время закрыт и подлежит реорганизации в зону отдыха местных жителей.

 Богородское кладбище.

Парки и скверы 
В Богородском располагаются Яузский лесопарк, парк «Янтарная горка» и три благоустроенных сквера — «Синичкин сквер», сквер на улице Миллионная и сквер на улице Краснобогатырская. 

Яузский лесопарк — часть национального парка «Лосиный остров», занимает 65% территории района. У границ зеленого массива с жилыми кварталами обустроены комфортные рекреационные зоны: проложена дорожно-тропиночная сеть, оборудованы детские площадки, установлены новые скамейки и фонари. 

Парк «Янтарная горка» был разбит в начале 1960-х годов на месте искусственного холма (предположительно — заброшенной свалки промышленных отходов). «Янтарной горкой» территорию назвали местные жители — по названию стоявшего рядом кинотеатра «Янтарь». В ноябре 2021 года на этом месте был открыт торговый центр "Место встречи "Янтарь". По сути, тогда парк был просто районным сквером. Современные очертания он приобрел в 2012 году: после завершения строительства рядом жилого комплекса  «Богородский» парк благоустроили. На его территории проложили прогулочные и велодорожки, обустроили детские и спортивные площадки. С 2014 года парк более не обновлялся. 

Сквер на улице Краснобогатырская (возле дома №21) появился в Богородском в 2019 году. Прежде на этом месте находилась полузаброшенная территория с гаражами и редкими зелеными насаждениями. После окончания работ появилась сеть прогулочных дорожек, дополнительное освещение и озеленение, большие искусственные холмы, созданные на основе геопластики, оснащенные канатными конструкциями и горками для спуска. Для детей поставили два больших игровых комплекса — в виде корабля и вертолета. Для спортсменов оборудовали две спортивные площадки. Проект благоустройства сквера разработал Институт градостроительного и системного проектирования в рамках реализации программы «Мой район».

«Синичкин сквер» — зеленая зона, оформившаяся к 1968 году (первое упоминание о ней относится к 1911 году) на пересечении улицы Ивантеевская с 4-м и 5-м Проездами Подбельского. Какое-то время сквер назывался «Вулкановским» по находившемуся рядом заводу «Вулкан» (с 1991 года — предприятие «Альфапластик»), потом «Синицынским» и «Богородским». Позже за ним закрепилось историческое название. В 2016 году сквер был благоустроен: здесь обновили сцену, провели дополнительное озеленение, заменили освещение.  

Сквер на улице Миллионная (возле дома №14) — небольшой районный сквер. В 2020 году будет комплексно благоустроен по программе «Мой район». В сквере планируется установить инсталляцию «Футбольный мяч» в память о легендарном советском вратаре Льве Яшине, родившемся на Миллионной улице.

Религия 
Храм Преображения Господня в Богородском 

В районе имеется один православный храм — храм Преображения Господня в Богородском. Одноглавый шатровый деревянный храм, построен в 1877—1880 годах по проекту архитектора Н. А. Ипатьева в «русском стиле»: килевидный кокошник у основания шатра, фигурные наличники окон, резные столбики крылец. Основной сруб — четверик, к которому с востока примыкала пятигранная алтарная апсида, с запада — трапезная и четырёхгранная двухъярусная 18-метровая колокольня. В конце XIX века расширен двумя приделами (архитектор Ф. П. Скоморошенко). Главный престол — Преображения Господня.

Интересные факты 

 В Богородском (на Миллионной ул., 15, корп. 1) родился и вырос великий советский вратарь Л. И. Яшин. На здании установлена мемориальная доска.
 В годы нэпа Богородское было одним из крупных центров секты скопцов.

Транспорт 
 Метрополитен: станция метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии и станция метро «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии.
 Московское центральное кольцо: станция  «Белока́менная» и станция Бульвар Рокоссовского
 Автобусы: 3, 75, 80, 86, 265,311, 775, 822 (3, 775 лишь у станции метро).
 Трамваи: 2, 4, 7, 11, 13, 36, 46 (13, 36 лишь по границе района)..
 Железнодорожный транспорт: пассажирская платформа «Яуза» Ярославского направления МЖД (на границе с районом Ростокино)

Примечания

Литература 
 Бугров А. В. Преображенское и окрестности: очерки истории. М., 2004.
 Бирюкова Т. З., Бугров А. В. Богородское. Страницы истории. Сборник историко-краеведческих очерков и статей. М., 2007.
 История московских районов / Под ред. Аверьянова К. А.. М., 2010.

Ссылки 

 Управа района Богородское
 Совет депутатов муниципального округа Богородское
 Сайт района Богородское Восточного административного округа г. Москвы
 Район Богородское на портале Восточного административного округа
 Храм Преображения Господня в Богородском